Крестья́нский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Крестьянский переулок — улица в Благовещенске Амурской области.
 Крестьянский переулок — улица в Ржеве.
 Крестьянский переулок — улица в Ростове-на-Дону.
 Крестьянский переулок — улица в Санкт-Петербурге. 
 Крестьянский переулок — улица в Таганроге.
 Крестьянский переулок — улица в городе Томске.

Украина 
 Крестьянский переулок — улица в Виннице.

См. также 
 Крестьянская площадь
 Крестьянская улица
 Крестьянский тупик